

Presentación previa 
La pareja formada por el taiwanés Ti Chen y el español Guillermo Olaso son los campeones defensores. Olaso decidió no participar en esta edición. Mientras que Chen lo hizo junto al hindú N.Sriram Balaji pero cayó derrotado en los cuartos de final ante la pareja formada por el chino Maoxin Gong y el taiwanés Hsien-yin Peng.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Bury ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el chino Maoxin Gong y el taiwanés Hsien-yin Peng en la final, 7–5, 1–6, [10–6].

Cabezas de serie 
  Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk (Cuartos de final)
  N.Sriram Balaji /  Ti Chen (Cuartos de final)
  James Cluskey /  Saketh Myneni (Semifinales)
  Liang-chi Huang /  Divij Sharan (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Qarshi 2014